Estes kan som auktorsförkortning betyda:

 Dwayne Estes
 Richard Estes

Robotskapade auktorsförkortningar